Росалес има више значења:

 Росалес
 Росалес (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Росалес (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Росалес (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Росалес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Росалес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Росалес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Росалес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Росалес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику